Пол Едвард Постма (;  22 лютого 1989, Ред-Дір) — канадський хокеїст, захисник клубу АХЛ «Клагенфурт».

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2004 року в ЗХЛ.

2007 року був обраний на драфті НХЛ під 205-м загальним номером командою «Атланта Трешерс». 

Захищав кольори професійних команд «Атланта Трешерс», «Вінніпег Джетс», «Бостон Брюїнс», «Ак Барс», «Металург» (Магнітогорськ), «Лугано».

Станом на 13 лютого 2023 року провів 205 матчів в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Калгарі Гітмен»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти «Металурга» (Магнітогорськ)
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Клагенфурта»
Задрафтовані «Атланта Трешерс»